Bergheim er et stednavn, der kan referere til flere forskellige byer eller steder, fx:

 Bergheim, Østrig – mindre stationsby nær Salzburg i Østrig
 Bergheim, Oberbayern – kommune i Bayern, Tyskland
 Bergheim, Nordrhein-Westfalen – mindre by vest for Köln i Tyskland
 Bergheim, Alsace – by på Vinruten i Alsace, Frankrig
 Bergheim er et tidligere stoppested på Bergensbanen i Norge.